Лилиана Лазаревна Алёшникова (25 июля 1935, Москва, СССР — 5 августа 2008, там же, РФ) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1989).

Биография 
Родилась 25 июля 1935 года в Москве.

В 1958 году окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс И. М. Рапопорта).

По окончании училища (1958) пришла в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Ей почти не давали ролей, и она вскоре (в 1959) покинула театр.

Дебют Алёшниковой в кино состоялся в 1956 году в фильме «Это начиналось так…» начинающего режиссёра Ю. П. Егорова. Зрителю она запомнилась сразу: тоненькая девочка в застиранном ситцевом платье, с трогательными косичками.

Героини Алёшниковой в разных фильмах имеют общие черты: они открывают мир заново, выстраивая его на глазах зрителя из крупиц своего жизненного опыта. Героини Лилианы Алёшниковой глубоко порядочны и честны, излучают тепло, участие и доброту. Секрет её обаяния сложен и прост одновременно: он в приникающей силе воздействия с экрана, в чистоте и цельности, бескомпромиссности и верности.

С 1967 года — актриса киностудии имени Горького.

Скончалась 5 августа 2008 года в Москве, на 74-м году жизни. Похоронена на Донском кладбище; урну с прахом подхоронили в могилу мужа Якова Сегеля, умершего в 1995 году.

Семья 
Мать — Элеонора Бендак, балерина. 
Отец — Пётр Берёзов (1906—1976), актёр, заслуженный артист РСФСР (1958). (он ушёл от жены ещё до рождения дочери и поэтому своим настоящим отцом актриса всегда считала отчима — инженера Лазаря Ефимовича Алёшникова).

 Муж — Яков Сегель (1923—1995), режиссёр, сценарист, актёр, народный артист РСФСР (1980).
 Сын — Александр Алёшников, кинооператор.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1989)

Творчество

Роли в театре 
 1959 — Трасса

Роли в кино 

 1956 — Они были первыми — Глаша
 1956 — Это начиналось так... — Таня Громова
 1958 — Город зажигает огни — Шура Митясова
 1959 — Солнце светит всем — Светлана
 1961 — Взрослые дети — Люся Королёва
 1963 — Штрафной удар — Людмила Милованова, корреспондент
 1966 — Серая болезнь — Катя
 1967 — Разбудите Мухина! — Лида / Лидия / Ливия
 1970 — Секундомер — Тамара
 1971 — Две улыбки — бабушка в молодости
 1971 — Цена быстрых секунд — Соня Крылова
 1973 — Капля в море — Лиля, мама Вити
 1975 — Что с тобой происходит? — мама Нины
 1976 — Опровержение (ТВ) — Марченко
 1976 — Ералаш (выпуск 7, эпизод «Полночный крик») — мама
 1977 — Риск — благородное дело — Лена Алексеева
 1978 — Фотографии на стене — мать Сергея
 1978 — Ералаш (выпуск 15, эпизод «Телефонный разговор») — сотрудница
 1979 — В одно прекрасное детство — мама Пети
 1983 — Я вас дождусь — инвалид
 1984 — Инопланетянка — инопланетянка О

Примечания

Ссылки 
 Лилиана Алёшникова: Персональный профиль // Авторский сайт Алексея Тремасова.

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Похороненные на Донском кладбище